Hede distrikt kan syfta på:

Hede distrikt, Bohuslän
Hede distrikt, Härjedalen

Se även
Hede församling
Hede socken